

Persone
 Aldo Paone (1915-...) – calciatore italiano
 Alessandro Cecchi Paone (1961) – giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano
 Nando Paone, propr. Ferdinando Paone (1956) – attore e comico italiano
 Remigio Paone (1899-1977) – regista teatrale, produttore teatrale e direttore teatrale italiano

Altro
 Palazzo Paone Tatozzi, talvolta citato semplicemente come Palazzo Paone – palazzo storico dell'Aquila